Aston Hall pode referir-se a um dos seguintes palácios rurais ingleses:

Aston Hall (Aston)
Aston Hall (Aston-on-Trent)
Desambiguação